Abraham Van Helsing – personaggio di fantasia protagonista del romanzo Dracula (1897) di Bram Stoker;
 Van Helsing – film del 2004, scritto e diretto da Stephen Sommers, con Hugh Jackman e Kate Beckinsale, basato sull'omonimo personaggio del romanzo Dracula di Bram Stoker (anche se il nome del protagonista nel film è cambiato in Gabriel).
 Van Helsing - La missione londinese – cortometraggio d'animazione del 2004.
 Van Helsing - Dracula's Revenge – film del 2004 diretto da Darrell James Roodt.
 Van Helsing – serie televisiva statunitense del 2016.
Van Helsing – videogioco del 2004 sviluppato da Saffire Corporation e pubblicato da Vivendi Games per Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox e telefono cellulare.